Pillertrillare kan syfta på:

 Pillertrillare – en äldre benämning på apotekare eller de som assisterade apotekaren att forma tabletter med händerna, se tablett
 Pillertrillaren – svensk komedi- och thrillerfilm från 1994, regisserad av Björn Gunnarsson.